Federal Highway ist ein englischsprachiger Begriff für Bundesstraße. Diese gibt es in verschiedenen Ländern:
 In Australien wird die National Highway 23, eine kurze Fernstraße in New South Wales und dem Australian Capital Territory Federal Highway genannt
 In Kanada gibt es nur einen Federal Highway, den Trans-Canada Highway
 In Malaysia gibt es einen Federal Highway neben vielen Federal routes.
 Mexiko: siehe Mexican Federal Highway
 Vereinigte Staaten: Im Allgemeinen werden United States Numbered Highways auch als "federal highways" bezeichnet